Wallman ist der Familienname von:

 Arvid Wallman (1901–1982), schwedischer Wasserspringer
Henry Wallman (1915–1992), US-amerikanischer Mathematiker und Elektroingenieur
 Norm Wallman (* 1938), US-amerikanischer Politiker